Akono ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrill Akono (* 2000), deutsch-kamerunischer Fußballspieler
 Pierre Akono (* 2000), kamerunischer Fußballspieler